Amedeo Matacena – armatore e politico italiano deceduto da latitante a Dubai
 Elio Matacena – armatore italiano
 Orestes Matacena – attore e regista italiano